«Cree» puede referirse a:

Etnografía 
 Cree, grupo nativo norteamericano.
 idioma Cree, su idioma.

Personajes 
 Cree Summer (1969-), actriz de Canadá.

Toponimia 
 Cree, Irlanda.
 Lago Cree, Canadá.
 Río Cree, Escocia.